Arecont Vision — компания, разрабатывающая мегапиксельные IP-видеокамеры.

Основана в 2003 году выходцем из бывшего СССР, выпускником МГТУ им. Баумана Владимиром Березиным. Территориально компания разнесена по всему миру: центральный офис расположен в Глендейле, штат Калифорния, США, подразделение по разработке оборудования — в Японии, подразделение по разработке ПО — в России, производственная база — в США. По состоянию на 2009 год штат компании насчитывает более 100 сотрудников.

Ссылки 
 Сайты компании
 Англоязычный сайт компании Arecont Vision
 Публикации о компании и её продуктах
 Новостной портал, посвященный системам безопасности
 Интеграция IP-оборудования Arecont Vision
 Обзор IP-камер от компании Arecont Vision 
 Arecont Vision расширяет поддержку стандарта H.264//IT&Security News. — 2008. — № 7, ноябрь-декабрь — с 7 (Приложение журнала PROSYSTEM CCTV)
 Arecont Vision представила первую двухрежимную камеру с сенсором 10 Мп // 26 марта 2010
 Arecont Vision выпустила новые компактные цветные HDTV IP-видеокамеры Cnews декабрь 2009

Компании США
Компании, основанные в 2003 году
Безопасность